Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrés Gómez e Slobodan Živojinović che hanno battuto in finale Boris Becker e Eric Jelen 7-5, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Darren Cahill /  John Fitzgerald (primo turno)

 Marty Davis /  Brad Drewett (semifinali)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1988